Sezon 1983 Formuły 1 był 34. sezonem rozgrywanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 13 marca 1983, i zakończył 15 października po piętnastu wyścigach.

Przegląd sezonu

1983 Klasyfikacja końcowa konstruktorów

1983 Klasyfikacja końcowa kierowców 

1983 w Formule 1